L’armée d’Afrique, l’ensemble des unités militaires françaises issues des territoires d’Afrique française du Nord (AFN) dont l’origine remonte au .
 L’armée d’Afrique, une branche de l’armée espagnole () qui stationna au Maroc au .